Velika nagrada Japonske 1997 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 12. oktobra 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:29:48,446
| 2
| 10
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 53
| + 1,378 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 53
| + 26,384 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 27,129 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 53
| + 40,403 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 53
| + 41,630 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 53
| + 56,825 s
| 9
|  
|-
! 8
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 53
| + 1:00,429
| 5
|  
|-
! 9
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 53
| + 1:22,036
| 13
|  
|-
! 10
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 52
| Motor
| 11
|  
|-
! 11
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 12
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 52
| +1 krog
| 21
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 53
| Diskvalifikacija
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 46
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 46
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 36
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 22
| Obesa
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 8
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 6
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 3
| Zavrten
| 14
|  
|-
! DNS
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 0
| Poškodovan
|
|  
|}

Opombe 
Jacques Villeneuve je bil diskvalificiran zaradi ponovnega (imel je že pogojno kazen) ignoriranja rumenih zastav.

Formula 1 sezona 1997
1997